Le premier gouvernement d’Eugenio Montero Ríos est le  gouvernement du Royaume d’Espagne en fonction entre le  et le , présidé par le libéral Eugenio Montero Ríos.

Présentation

Composition

Notes et références

Montero Rios 1
1905 en Espagne